Hossam Abdelmoneim Wahba Abdelwahahab (12 de fevereiro de 1975) é um ex-futebolista profissional egípcio que atuava como defensor.

Carreira 
Hossam Abdel-Moneim se profissionalizou no Al-Sharquia Lel-Dokhan.

Seleção 
Hossam Abdel-Moneim integrou a Seleção Egípcia de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000